Olaszország
Quinto di Treviso, település Veneto régióban, Treviso megyében
Quinto Vercellese, település Vercelli megyében
Quinto Vicentino, település Veneto régióban, Vicenza megyében
 Spanyolország
Quinto, község Zaragoza tartományban, Aragónia autonóm közösségben
 Svájc
Quinto, település

Személyek
Zachary Quinto, amerikai színész